Шики — топоним в России:
 Шики — слобода, Кировская область, городской округ Киров;
 Шики — деревня, Новгородская область, Марёвский район;
 Шики — деревня, Псковская область, Островский район.

См. также 
 Шики-Шики — город и муниципалитет в Бразилии.
 Shiki — ранобэ в жанре ужасов японской писательницы Фуюми Оно.
 Шики-Кутуку — сводный брат Чингисхана.